Bogdašići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bogdašići, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Bogdašići, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Bogdašići, un village situé dans la municipalité de Tivat.